Il governatorato di Arbil ( Arbīl; in curdo  ههولێر Hewlêr), traslitterato anche Arbil o Irbil, è un governatorato dell'Iraq e fa parte del Kurdistan iracheno. Ha una superficie di 14.471 km²; una popolazione stimata di 1.845.166 abitanti nel 2003, e 3.794.486 abitanti calcolati per il 2012; il capoluogo è la città di Arbil.

Note

Collegamenti esterni 
 

E